Barthélemy Menn (1815–1893) – pittore svizzero
 Christian Menn (1927–2018) – ingegnere svizzero
 Suibne Menn (VI secolo) – re supremo irlandese